El término Read puede referirse a:
 Read, término frecuente en inglés que significa «leer» o «lectura». 
 Read, revista infantil de Estados Unidos
 READ Foundation, abreviatura de Reading Excellence and Discovery Foundation
 read(), una función IO de bajo nivel en el descriptor de archivo en una computadora
 Read, ciudad de Inglaterra

Personas ilustres 
 James Read (1953), actor de televisión estadounidense;
 Chopper Read (1954), escritor y criminal australiano;
 David Read (botánico), botánico inglés;
 Herbert Read (1893–1968), poeta inglés;
 Leonard Read (1898–1983), activista estadounidense;
 Phil Read (1939), motociclista inglés;
 Mary Read (c. 1690–1721), pirata inglés; o
 Robert William Read, botánico estadounidense.